Anckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Anckermann (1590–1665), deutscher Bildhauer und Stuckateur der Spätrenaissance
 Ricardo Anckermann (1842–1907), deutsch-spanischer Maler